Тёфу:

 Тёфу — город в Японии, находящийся в префектуре Токио. 
 Тёфу — аэропорт, расположенный в 2 км от города Тёфу.
 Тёфу — железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation.